Het ATP-toernooi van Valencia 2006 werd van 10 tot en met 16 april gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia